Slapnica est un toponyme qui peut désigner :
Slapnica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Slapnica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Samobor, comitat de Zagreb.